Det cherokesiska skriftsystemet är en stavelseskrift som uppfanns av Sequoyah (cirka 1770 1843) till det irokesiska språket cherokesiska. Det har ofta kallats det cherokesiska alfabetet, men är tekniskt sett inte ett alfabet utan ett ”syllabarium”, där vart och ett av de 85 tecknen betecknar en stavelse i språket. Sequoyah, som presenterade sitt skriftsystem 1821, kunde inte engelska och kunde inte läsa på något annat språk, men han visste att engelsmännen hade ett system för att läsa och skriva. Många tecken som Sequoyah använde i sitt skriftsystem liknar bokstäver i det latinska alfabetet och siffror men har helt andra ljudvärden. Till exempel representerar tecknet Ꮋ, som ser ut som den latinska bokstaven H, ljudet mi. Notera att ”v” indikerar ett nasalt ljud i tabellen nedan.

Se även 
Inuitisk stavelseskrift

Stavelseskrift
Konstruerade skriftspråk